Ulster Township, un township du comté de  Floyd dans l'Iowa.
 Ulster Township, un township, du comté de Bradford, en Pennsylvanie.

Homonymie de townships